Kosta Tomašević
Jelena Tomašević
Desambiguações de sobrenomes